El término Cassen puede hacer referencia a:

Cassen, nombre artístico del actor y humorista español Casto Sendra.
Cassen, comuna francesa situada en Landas.